Der findes flere med dette navn:
 Bent Larsen – en dansk skakspiller.
 Bent Larsen (idrætsmand) – en dansk idrætsmand.
 Bent Larsen (roer) – dansk olympisk roer

Se også
 Bent Worsøe-Larsen – en dansk nazist